Een verkeersweg:
 N122 (België)
 N122 (Frankrijk)
 N-122 (Spanje)
 N122 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing